Рафаи́л Бе́лкин:
 Белкин, Рафаил Исаакович (1894—1964) — советский биолог и физиолог, директор НИИ экспериментального морфогенеза, ректор Смоленского университета.
 Белкин, Рафаил Самуилович (1922—2001) — советский и российский криминалист, генерал-майор милиции.